Asbury est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Brian Asbury (né en 1986), joueur américain de basket-ball
 Francis Asbury (1745-1816), pionnier du méthodisme aux États-Unis
 Kelly Asbury (1960-2020), acteur, réalisateur, et scénariste américain
 Stefan Asbury (né en 1966), chef d'orchestre britannique

Toponyme 
Aux États-Unis, 
 Asbury, ville de l'Iowa
 Asbury, une ville du Missouri.

Voir aussi 
 Asbury Lake, localité de Floride aux États-Unis
 Asbury Park, ville du New Jersey aux États-Unis
 Université Asbury, université privée américaine du Kentucky